Falsomordellistena är ett släkte av skalbaggar. Falsomordellistena ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tornbaggar
Falsomordellistena